Aparecida ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Aparecida (São Paulo)
 Aparecida (Paraíba)
 Aparecida de Goiânia
 Aparecida do Rio Doce
 Aparecida do Rio Negro
 Aparecida do Taboado
 Aparecida d'Oeste

Namensträger
 Maria Adélia Aparecida de Souza (* 1940), brasilianische Humangeografin